Herfurthsche Villa bezeichnet:

 Herfurthsche Villa (Leipzig) im Musikviertel in Leipzig
 Weißes Haus (Markkleeberg) in Markkleeberg